Элибельтон Паласиос Сапата (; род. 11 июня 1993 года, Сантандер-де-Киличао, департамент Каука) — колумбийский футболист, защитник клуба «Эльче». Выступал в сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Паласиос начал карьеру в клубе «Депортиво Кали». В 2011 году он был включён в заявку основной команды на сезон. 14 сентября 2011 года в матче против «Рионегро Агилас» Элибельтон дебютировал в Кубке Мустанга. В начале 2014 года для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Ла Экидад». 8 февраля в матче против «Энвигадо» Паласиос дебютировал за новую команду. После окончания аренды Элибельтон вернулся в «Депортиво Кали». 27 октября в поединке против «Депортес Толима» он забил свой первый гол в чемпионате. В 2015 году Паласиос помог команде выиграть чемпионат.

В начале 2017 года Элибертон перешёл в бельгийский «Брюгге». 22 января в матче против льежского «Стандарда» он дебютировал в Жюпиле лиге.

В начале 2018 года Паласиос вернулся в Колумбию, подписав контракт с «Атлетико Насьональ». 4 февраля в матче против «Депортес Толима» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Колумбии Паласиос выиграл молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора, Уругвая, Перу, Аргентины, Парагвая и дважды Чили.

Летом того же года Элибельтон принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матче против команд Австралии.

17 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Аргентины Паласиос дебютировал за сборную Колумбии.

Летом 2016 года Паласиос в составе олимпийской сборной Колумбии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Швеции, Японии Нигерии и Бразилии.

Достижения 
Командные

 «Депортиво Кали»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2015

Международные

 Колумбия (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на deportivocali
 Статистика на footballdatabase
 Статистика на fichajes
 Статистика на fifa
 Статистика на winsports

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Эльче»